Il doppio del torneo di tennis Faber Grand Prix 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Åsa Svensson e Nataša Zvereva che hanno battuto in finale Silvia Farina e Karina Habšudová 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Elena Lichovceva /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Irina Spîrlea /  Caroline Vis (primo turno)

 Åsa Svensson /  Nataša Zvereva (campionesse)
 Silvia Farina /  Karina Habšudová (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Faber Grand Prix 2000